

Pays-Bas 
 De Sluis (Terneuzen), localité de la commune de Terneuzen, province de Zélande, Pays-Bas
 De Sluis (Tholen), localité de la commune de Tholen, province de Zélande, Pays-Bas